Дитрих II:
 Дитрих II (Дирк II; ок. 920/930—988) — граф Западной Фрисландии (Голландии) с 928/949, сын или внук графа Дирка I.
 Дитрих II (ок. 1070—не позднее 1120) — граф Клеве примерно с 1092 года.
 Дитрих II (Тьерри II; ум. 1115) — герцог Лотарингии с 1070, старший сын герцога Герхарда (Жерара) I и Гедвиги Намюрской.
 Дитрих II (1242—1285) — с 1265 года маркграф Ландсберга.
 Дитрих II (1118/1125—1185) — граф Айленбурга и маркграф Лужицкой марки (с центром в Ландсберге) с 1156 из рода Веттинов. 
 Дитрих II/IV (ок. 1125—1172) — граф Клеве с 1147 года. 
 Дитрих II фон Веттин (ок. 990—1034) — граф Айленбурга (Дитрих I), граф в гау Сиусули и в Северном Гассегау с 1021, маркграф Саксонской Восточной марк.